Эта статья содержит информацию о первом групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 1999/2000.

В первом групповом этапе участвуют 32 клуба: 16 команд, получивших автоматическую квалификацию, и 16 победителей третьего квалификационного раунда.

Клубы разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Команды, занявшие в группе первые два места, проходят во вторую фазу группового турнира. Команды, занявшие третье место, переходят в Кубок УЕФА на стадию 1/16 финала.

География турнира 
В первом групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 1999/2000 представлены национальные лиги следующих стран:
 Германия — 4 команды,
 Нидерланды, Испания, Англия, Италия — по 3,
 Франция, Португалия, Норвегия — по 2,
 Греция, Турция, Украина, Шотландия, Россия, Швеция, Австрия, Чехия, Хорватия, Словения — по 1.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка состоялась 26 августа 1999 года в Монако. Перед жеребьёвкой 32 команды были разбиты на 4 корзины в соответствии с их коэффициентами. В результате жеребьёвки были образованы 8 групп по 4 команды — по 1 команде из каждой корзины.

Турнир 

В данной статье указано центральноевропейское время.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Примечания

Ссылки 
 Раздел турнира на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 1999/2000